Карташевка — название населённых пунктов в России: 

 Карташевка — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Карташёвка — село в Прохоровском районе Белгородской области.

См. также 
 Карташево
 Карташевская (значения)
 Карташевский (значения)
 Карташёв
 Карташовка